Carlo Cudicini – calciatore italiano, figlio di Fabio
Fabio Cudicini – calciatore italiano, figlio di Guglielmo
Guglielmo Cudicini – calciatore italiano, papà di Fabio e nonno di Carlo